Гафуржа́н Сабиржо́нович Суюмба́ев (; 19 августа 1990, Белые Воды, Чимкентская область, Казахская ССР) — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Ордабасы» и сборной Казахстана.

Карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Ордабасы». Первым профессиональный клубом был «Ордабасы» из родного города.

Однако, в состав попадал через раз и в июле 2013 года был отправлен в аренду в павлодарский «Иртыш» до конца сезона. Играя за Иртыш во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА забил победный мяч в ворота боснийского клуба «Широки Бриег». В декабре вернулся в родной клуб. Встряска помогла, следующие два сезона он отыграл 60 игр за основу «Ордабасы», а 7 июня 2014 года впервые выступил за национальную сборную Казахстана в Будапеште в товарищеском матче против сборной Венгрии. К октябрю 2017 года уже провёл 18 игр и забил один гол (сборной Дании).

В первом круге сезона 2016 года сыграл 15 игр и забил два гола, чем привлёк внимание других клубов и в июле 2016 года перешёл в алматинский «Кайрат», заключив контракт на 2,5 года, сыграл 13 игр до конца чемпионата, забил два гола и помог клубу стать вице-чемпионом страны. В Кубке сыграл три игры (полуфиналы и финал), забил гол «Атырау», но финал проиграли «Астане» (0-1).

В сезоне 2017 года уверенно занял место в основном составе, выиграл с клубом Суперкубок Казахстана у той же «Астаны» (2-0) и к середине сентября провёл за клуб 26 игр и забил два гола.

В январе 2018 года Гафуржан Суюмбаев продлил контракт с «Кайратом» на 2 года.

Достижения 
 «Ордабасы»
 В списке 22-х лучших футболистов Премьер-Лиги РК: 2015
 «Кайрат»
  Чемпион Казахстана: 2020
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана (4): 2016, 2017, 2018, 2019
  Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2021
  Обладатель Кубка Казахстана (2): 2017, 2018
  Финалист Кубка Казахстана: 2016
  Обладатель Суперкубка Казахстана: 2017

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»
Игроки ФК «Аксу» Аксу